YDS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Desolation Sound (Columbia Britannica) (Canada)